Der Be1 NFA ist ein litauischer Fußballverein in Kaunas.

Der junge Verein spielt derzeit in der 1 Lyga, der zweithöchsten litauischen Liga.

Geschichte 
Der Nacionalinė Futbolo Akademija wurde 2006 gegründet.

Der Verein wurde 2012 unter dem Namen FK NFA gegründet und spielt ab 2018 in der 1 Lyga.

Bis 2019 Be1 NFA 
2019 wurde die Leitung der Akademie von der Kauno Futbolo Akademija (Be1SC) von LFF übernommen und in Be1 NFA umbenannt.

2021 eine Mannschaft wurde gebildet und spielte in der Antra lyga (Zweit Liga).

15. Juni 2021 Im Achtelfinale des LFF Pokal kämpften sie gegen FC Džiugas Telšiai und wurden mit dem Ergebnis 0:6 niedergeschlagen.

2021 blieb Zweiter und errang das Teilnahmerecht in der Ersten Liga.

Erfolge 
 als FK NFA
 Pirma lyga (D2): 
 6. Platz (2012)
 10. Platz (2018)

 Antra lyga (D3):
 1. Platz (2017)

 als Be1 NFA
 Antra lyga (D3): 2. Platz (2021)

Platzierungen (seit 2012)

Als FK NFA

Als Be1 NFA

Trikot

Als Be1 NFA 
 Änderungen im Sportbekleidungssortiment
 Spielt zu Hause in weißen und marineblauen Trikot.
 Spielt auf Reisen in dunkelblauer Trikot.

Die erste Mannschaft 
Seit 2022

Stand: 16. Mai 2022

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Trainer 
  Gintaras Krasauskas (2016–2018)
  Pablo Rios Freire (2021-)

Weblinks 
 Akademi be1.lt
 Facebook Be1 NFA
 Soccerway Be1 NFA

Einzelnachweise 

Be1 NFA
NFA (Nacionaline Futbolo Akademija)